Gebroeders Dardenne, Waalse filmregisseurs
 Luc Dardenne
 Jean-Pierre Dardenne
 Guy Dardenne, een Belgisch voetballer
 Louis Dardenne, Belgisch-Duitse edelman
 Sabine Dardenne